Stati Uniti d'America
 Hickory Hills – città della Contea di Cook, Illinois
 Hickory Hills – census-designated place della Contea di Jackson, Mississippi